Venstre (Denemarken), een Deense politieke partij
Venstre (Noorwegen), een Noorse politieke partij

Zie ook 
 Venster (doorverwijspagina)
 Vänster (doorverwijspagina)